Kohlwasen ist ein geographischer Name:

 Kohlwasen (Berg) (1112,3 m), Berg im Schwarzwald beim Streichenbacherhof, Stadtteil Urach, Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

 Kohlwasen (Neuler) – zwei Ortsteile der Gemeinde Neuler im Ostalbkreis, Baden-Württemberg:
 Oberer Kohlwasen, früher Hurrlesrain, Wohnplatz
 Unterer Kohlwasen, früher Kohlwasen, Wohnplatz